Канада принимала участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в тринадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медали. Сборную страны представляли 11 женщин.

Серебро 
 Гребля, мужчины: 
Дональд АрнольдУолтер д’ОндтНельсон КунДжон ЛекиДэвид АндерсонАрчибальд МаккиннонУильям МаккерличГлен МервинСоэн Билн

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Канады  на сайте Sports-reference.com

1960
Страны на летних Олимпийских играх 1960 года